«Конвой» (; более корректный перевод — «Автоколонна») — американский художественный фильм, поставленный режиссёром Сэмом Пекинпа по мотивам , написанной  совместно с .

Премьера состоялась 28 июня 1978 года. В СССР кинокартину показывали в кинотеатрах с дубляжом.

Сюжет 

Водители-дальнобойщики вступают в конфликт с шерифом одного из штатов, который штрафует их за малейшее нарушение. В знак протеста они образуют конвой — колонну из многих грузовиков, которая мчится по дорогам Америки, увеличиваясь за счёт прибывающих машин. Во главе конвоя становится опытный дальнобойщик Мартин Пенуолд по прозвищу Резиновый Утёнок на тягаче Mack RS700L[en]. Протест постепенно перерождается в широкое социальное движение, опасное для местного губернатора.

В ролях

Музыка 
Один из немногих случаев, когда целый фильм снят по мотивам одной песни. Автор —  под псевдонимом C. W. McCall. Была использована его песня «Конвой» (), написанная осенью 1975 г. и занимавшая первые строчки во многих чартах как в США, так и в других странах.

Производство 
Из-за постоянных проблем со здоровьем, вызванных алкоголизмом и наркозависимостью, Пекинпа был вынужден пригласить в качестве второго режиссёра своего друга Джеймса Коберна. Коберн отснял большое количество материала, пока Пекинпа оставался в своём трейлере.

Примечания

Литература 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1978 года
Приключенческие фильмы США
Фильмы о водителях
Фильмы United Artists